Ла Хоја, Охо де Агва има више значења:

 Ла Хоја, Охо де Агва (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хоја, Охо де Агва (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хоја, Охо де Агва (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику